La specialità dei 100 metri piani maschili ai X Giochi panafricani si è svolta l'11 e 12 settembre 2011 all'Estádio Nacional do Zimpeto di Maputo.
La finale è iniziata alle ore 19:10 locali.

Podio

Programma

Risultati

Batterie
I primi tre di ogni gruppo (Q) ed i successivi tre migliori tempi (q) si qualificano alle semifinali.

Vento:Gruppo 1: +0.4 m/s, Gruppo 2: -0.6 m/s, Gruppo 3: +2.6 m/s, Gruppo 4: −0.8 m/s, Gruppo 5: −0.2 m/s, Gruppo 6: +0.3 m/s

Semifinali
I primi due di ogni gruppo (Q) ed i 2 successivi tempi (q) si qualificano in Finale.

Vento:Gruppo 1: +1.8 m/s, Gruppo 2: +2.0 m/s, Gruppo 3: +3.2 m/s

Finale
Vento: −0.4 m/s

Note

Collegamenti esterni 
  100 metres results at AfricaAthle.com

Atletica leggera ai X Giochi panafricani
2011